Jméno a příjmení Josef Schaffer nosí více osob:
 Josef Schaffer (stavitel) (1862–1938) – stavitel
 Josef Schaffer (geograf) (?–?) – geograf
 Josef Schaffer (histolog) (1861–1939) – rakouský histolog